S'embrasser est le premier album enregistré par Patxi Garat, participant à l'émission de télé-réalité de TF1, Star Academy. Cet album est sorti en .

Liste des pistes

Classement des ventes 

Album musical sorti en 2006